Li Tie (1913 - 1996), un réalisateur chinois.
 Li Tie (1977 -), un footballeur chinois.